Diagonaalbewijs van Cantor, een bewijs waarmee Georg Cantor heeft aangetoond dat er meer reële getallen tussen 0 en 1 zijn dan natuurlijke getallen
Diagonaalmethode (fotografie), een compositieregel uit de fotografie